Bundesliga 2017-2018 a fost cel de-al 55-lea sezon de Bundesliga, eșalonul superior al fotbalului din Germania. Sezonul a început pe 18 august 2017 și s-a încheiat pe 12 mai 2018.

Stadioane și locații

Personal și sponsori

Schimbări de antrenori

Clasament

Rezultate

Statistici

Golgheteri

Hat-trick-uri

Portari cu meciuri fără gol primit

Referințe

Sezoane Bundesliga
2017 în fotbal
2018 în fotbal